De Baron (druivenras), een druivenras
Baron Van Neemweggen, een personage uit de programma's van Bassie en Adriaan
De Baron van het Ginneken 
Baron 1898, een attractie in attractiepark de Efteling

Zie ook
 Baron (doorverwijspagina)